Бразиј има више значења:

 Бразиј (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Бразиј (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Општина Бразиј (Арад), општина у округу Арад у Румунији